Палиани — грузинская фамилия. Известные носители:

 Палиани, Рамаз Камуевич (род. 1973) — грузинский боксёр.
 Палиани, Шалва Камуевич (род. 1976) — грузинский боксёр.